The Prophecy:

 The Prophecy — второй студийный альбом британской готической группы Nosferatu.
 The Prophecy — четвёртый полноформатный студийный альбом группы Kataklysm.